La intermodulación (en inglés intermodulation, IMD abreviado), es la modulación de amplitud no deseada de señales, con dos o más frecuencias diferentes, en un sistema con comportamiento no lineal. La intermodulación entre cada componente de frecuencia formará señales adicionales en frecuencias que no son, en general, armónicos (múltiplos enteros) de cualquiera de ellas, sino a menudo las frecuencias suma y diferencia de las frecuencias originales.

Referencias 

Telecomunicaciones
Radio
Audio